

Фіппсбург — місто, штат Мен
 Фіппсбург — переписна місцевість, штат Колорадо